Resistência Lula da Silva, ou simplement Resistência (en français: Résistance), est une chienne de race mixte appartenant à Luiz Inácio Lula da Silva et Janja. C'est le premier animal à monter la rampe du Palais du Planalto lors de la cérémonie d'investiture d'un président du Brésil. Resistência a reçu le titre de Ambassadrice Canine d'Adoption Animale en 2022 lors de la Journée nationale des droits des animaux.

Histoire 

L'histoire de petite chienne Resistência commence lors qu'elle errait entre les tentes du camp "Lula Livre" à Curitiba, où le président était emprisonné. Auparavant elle marchait parmi les voitures dans la région de la Surintendance de la Police Fédérale; lors de la veillé elle a été accueillie par deux métallurgistes, Marquinho et Cabelo, et a commencé à vivre avec les manifestants.

Après être tombée malade, elle a été adopté par Janja, la petite amie de Lula à l'époque. Ce n'est qu'après la libération de Lula qu'il a rencontré Resistência.

Inspirée par le mouvement en faveur des droits des animaux au sein du Parti des Travailleurs, elle a reçu une acclamation politique avec la création d'un secteur pour les droits des animaux au sein du parti

Investiture et présidence 
Le  2023, elle a monté la rampe du Palais du Planalto lors de l'investiture du président Lula. Le président sortant, Jair Bolsonaro, qu'a perdu les élections, s'est refusé de passer la ceinture présidentielle au prochain président comme le veut la tradition au Brésil, et est parti vers les États-Unis deux jours avant la fin de son mandat. À cause de cela, la ceinture était passée au président par des représentants de la société civile, qui ont monté la rampe du Palais du Planalto avec le nouveau président - et Resistência était parmi eux.
Depuis l'investiture, Resistência vit au Palais de l'Aurore, la résidence officielle du président du pays, avec Lula et Janja.

Voir aussi 

 Bo (chien)
 Negro Matapacos

Notes et références 

Luiz Inácio Lula da Silva
Chien connu